Ogonki ist ein polnischer Ortsname:
 Ogonki (Sulęczyno), Dorf im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Ogonken, Kreis Karthaus, Westpreußen
 Ogonki (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Ogonken, 1938–1945 Schwenten (Ostpr.), Kreis Angerburg, Ostpreußen